O futebol na Universíada de Verão de 1993 foi disputado em Buffalo, Estados Unidos da América entre 8 e 18 de agosto de 1993.

Medalhistas 
Esses foram os resultados dos medalhistas do futebol na Universíada de Verão de 1993:

Quadro de medalhas

Ver também 
 Universíada de Verão de 1993

Ligações externas 
 

Futebol
Verao 1993